

Abréviation 

PV est l'abréviation de :
 en gynécologie : prélèvement vaginal ;
 en pharmacologie :
 MDPV, une drogue de synthèse,
 pharmacovigilance ;
 en sciences physiques :
 en thermodynamique : pression-volume ; le diagramme PV est également appelé diagramme de Clapeyron,
 en mécanique : pression-vitesse ; les diagramme PV caractérisent le comportement de pièces de frottement ;
 pages vues, une unité de statistique d'un site Web ;
 poids à vide ;
 procès-verbal ;
 point de vie, dans les jeux de rôle et les jeux vidéo ;
 cellule photovoltaïque ;
 Promotional Video (vidéo promotionnelle), un clip ou vidéo-clip de musique ;
 point de victoire, unité de mesure utilisée dans de nombreux jeux de plateau.

Symbole 

PV est un symbole, qui signifie :
 pétavolt, unité de mesure de force électromotrice
pV est un symbole, qui signifie :
 picovolt, unité de mesure de force électromotrice

Code 

PV est un code, qui signifie :
 Port-Vendres, selon la liste des quartiers maritimes,

Code